szentgyörgyi Horváth Zsigmond (16??–1713) Vas vármegye alispánja, kuruc főhadbiztos
 Horváth Zsigmond (1735–1808) országgyűlési követ, Békés vármegye főispánja
 Horváth Zsigmond (1782–1845) evangélikus lelkész, MTA levelező tagja
 Horváth Zsigmond (1822–1886) ciszterci rendi áldozópap és tanár
 Horváth Zsigmond (1837–1884) gimnáziumi tanár és királyi tanfelügyelő
 Horváth Zsigmond (1914–1988) református püspök

Jegyzetek